Юрий Дани́лов:
 Данилов, Юрий Ефимович (1917—2005) — директор Центрального научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии (ЦНИИКиФ), председатель Союзного Общества Красного Креста и Красного Полумесяца.
 Данилов, Юрий Михайлович (род. 1950) — судья Конституционного суда Российской Федерации.
 Данилов, Юрий Никифорович (1866—1937) — русский генерал от инфантерии.
 Данилов, Юрий Сергеевич (род. 1946) — российский конструктор, доктор наук.